Nurabad bezeichnet:
 Nurabad (Fars), Ort in der iranischen Provinz Fars
 Nurabad (Lorestan), Ort in der iranischen Provinz Lorestan
 Nurabad (Madhya Pradesh), Ort im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh
 Nurobod (Tadschikistan), Distrikt im tadschikischen Nohijahoi tobei Dschumhurij (russisch Nurabad)
 Nurobod (Usbekistan), Ort in der usbekischen Provinz Samarkand (russisch Nurabad)
 Nurobod (Bezirk), Bezirk in der usbekischen Provinz Samarkand (russisch Nurabad)